Натуральне число 1731
 1731 рік до нашої ери
 1731 рік нашої ери